Smith River ist der Name folgender Flüsse:

in den Vereinigten Staaten:
 Smith River (Dan River), in Virginia und North Carolina 
 Smith River (Lake Winnipesaukee), in New Hampshire
 Smith River (McKenzie River), in Oregon
 Smith River (Missouri River), in Montana 
 Smith River (Pazifischer Ozean, Kalifornien), in Kalifornien
 Smith River (Pemigewasset River), in New Hampshire
 Smith River (Umpqua River), in Oregon

in Kanada:
 Smith River (Liard River), in British Columbia und im Yukon-Territorium

in Jamaika:
 Smith River (Jamaika)

in Australien:
 Smith River (Gordon River), ein Nebenfluss des Gordon River in Tasmanien, Australien. 

Smith River ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Smith River (Kalifornien)

in Kanada:
 Smith River (British Columbia)